Hank Williams peut désigner :
 Hank Williams (1923-1953), chanteur et guitariste américain ;
 Hank Williams, Jr. (1949-), chanteur et guitariste américain, fils du précédent ;
 Hank Williams III (1972-), chanteur et guitariste américain, fils du précédent.